Winterville, brit blues-rock-duó
 Amerikai Egyesült Államok
 Winterville (Észak-Karolina)
 Winterville (Georgia)
 Winterville (Missouri)
 Winterville (Ohio)
 Winterville (Oregon)
 Winterville (Pennsylvania)